Ноэль Бёрч (, 31 января 1932, Сан-Франциско) — французский историк и теоретик кино, кинокритик американского происхождения.

Биография 
Приехал во Францию в 1951, работал ассистентом режиссёра у Мишеля Фано и Пьера Каста. В 1967—1971 учился в Институте высших кинематографических исследований (IDHEC). В 1966—1971 руководил книжной серией Кинорежиссёры нашего времени. В 1969—1972 был редактором в Кайе дю синема. Преподавал в Лондоне, Брюсселе, Нью-Йорке, в IDHEC, университетах Париж-III и Париж-VIII, в Калифорнийском и Лилльском университетах. Выступал режиссёром нескольких документальных фильмов о кино.

Исследовательские интересы 
Статьи и книги Бёрча, получившие большую известность в Европе и США, посвящены истории взгляда — становлению кино как техники визуализации образов и их прочтения зрителем. Разработки Бёрча учитывал в своих трудах о кино Жиль Делёз. В ряде работ Бёрч анализирует гендерные аспекты киноизображения.

Труды 
 Praxis du cinema. Paris: Gallimard, 1969 (англ. пер. 1973, 1981, книга переведена также на испанский, португальский, итальянский, сербский, словенский, китайский языки)
 Marcel L’Herbier. Paris: Seghers, 1973
 To the distant observer: form and meaning in the Japanese cinema. Berkeley: University of California Press, 1979 (текст on line: , франц. изд. — 1982)
 La Lucarne de l’infini, naissance du langage cinématographique. Paris: Nathan, 1990 (переизд. 2007, исп. пер. 1995)
 In and out of synch: the awakening of a cine-dreamer. Aldershot: Scolar Press, 1991
 Revoir Hollywood: la nouvelle critique anglo-américaine. Paris: Nathan, 1993
 La drôle de guerre des sexes du cinéma français: 1930—1956. Paris: Nathan, 1996 (в соавторстве с Женевьевой Селье)
 De la beauté des latrines: pour réhabiliter le sens au cinéma et ailleurs. Paris: L’Harmattan, 2007
 Le cinéma au prisme des rapports de sexe. Paris: J. Vrin, 2009 (в соавторстве с Женевьевой Селье)

Публикации на русском языке 
 Фрагменты из книги «Удаленному наблюдателю. Форма и смысл в японском кино»// Киноведческие записки, 2005, вып.75

Ссылки 
 На сайте IMDB 

Выпускники ИДЕК
Кинокритики Франции
Теоретики кино
Иммигрировавшие во Францию из США